M5, M.5 ou M05 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire 
Armes 
 3 inch Gun M5, Un canon anti-char américain, utilisé au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
 BCL M-5, un véhicule blindé de transport de troupes fabriqué algérien ;
 Gepard M5, un fusil de précision hongrois ;
 Missile M5, un programme de missile balistique français.

Véhicules de combat
 M5 Tractor, un canon automoteur américain, utilisé au cours de la Première Guerre mondiale ;
 Macchi M.5 Un hydravion militaire italien, utilisé au cours de la Première Guerre mondiale ;

Entreprises 
 M5 Industries, une entreprise d’effet spéciaux.

Photographie  
 Canon EOS M5 est un appareil photographique numérique fabriqué par Canon.

Sciences 
Astronomie
 L'amas globulaire Messier 5.

Médecine
 Polyarthrite rhumatoïde séropositive (M05), d'après la Classification internationale des maladies ;
 Classe ATC M05, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Transport 
Aérospatiale
 M-V (M-5 ou Mu-5), un lanceur japonais.

Automobile
 BMW M5, un modèle du constructeur allemand BMW.

Autoroutes
  Autoroute biélorusse M5 reliant Minsk à Homiel ;
  Autoroute hongroise M5 reliant Budapest à la frontière serbe ;
  Autoroute macédonienne M5 reliant Ohrid à la frontière bulgare ;
  Autoroute britannique M5 reliant Birmingham à Exeter ;
  Autoroute russe M5 reliant Moscou à l’Oural ;
  Autoroute syrienne M5 reliant la frontière jordanienne à Alep.

Métro
 , différentes lignes de métro, dans le monde.

Route
  Route moldave M5, reliant Bălți, Chișinău et Tiraspol.
  Route ukrainienne M05 reliant Kiev à Odessa.

Signalisation routière
 Panonceau « STOP » en France.

Train
 Voitures M5, cinquième génération de voitures de la SNCB.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres